Il singolare del torneo di tennis Commonwealth Bank Tennis Classic 2001, facente parte del WTA Tour 2001, ha avuto come vincitrice Angelique Widjaja che ha battuto in finale Joannette Kruger 7-6(2), 7-6(4).

Teste di serie 

 Arantxa Sánchez Vicario (semifinali)
 Tamarine Tanasugarn (quarti di finale)
 Marlene Weingärtner (primo turno)
 Assente

 Rita Grande (quarti di finale)
 Mariana Díaz Oliva (primo turno)
 Rosana de Los Ríos (primo turno)
 Joannette Kruger (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Commonwealth Bank Tennis Classic 2001